Le tournoi CCI International 2019 est l'édition 2019 du tournoi de squash CCI International qui se déroule du 8 au 12 janvier 2019 à Bombay. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont une wild card Aditya Jagtap. 

Marwan El Shorbagy, blessé depuis le British Open 2018 en avril 2018, est éliminé dès son entrée au lice au contraire de Fares Dessouky absent depuis 14 mois et le tournoi Hong Kong Open en novembre 2017 qui se hisse en finale.

En finale, le  mondial Tarek Momen l'emporte face à Fares Dessouky.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 CCI International
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

CCI International
Sport en Inde en 2019
Squash en 2019
Sport en janvier 2019